Kocaeli steht für: 

 Kocaeli (Provinz), türkische Provinz am Schwarzen Meer
 Kocaeli (NUTS-Region), TR42, Provinzen Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova 
 İzmit, Hauptstadt der Provinz Kocaeli